Tenbruck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tenbruck (1919–1994), deutscher Soziologe
 Werner Tenbruck (* 1941), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Ten Broeck